Фридрик Карлссон (; , Рейкьявик) — исландский музыкант, композитор и автор песен.

Биография 
Фридрик родился в Рейкьявике 24 апреля 1960 года в семье исландской матери и немецкого отца. У него есть один сводный брат, три сводных брата и сестры в Исландии и двое в Германии. Фридрик переехал в Великобританию в 1995 году и жил там до 2012 года, когда вместе с дочерью вернулся домой. В настоящее время (2020 год) Фридрик живёт в Рейкьявике со своей второй женой, косметологом Лёйфей Биркисдоуттир (), и дочерью от первго брака Марией Вон Фридриксдоуттир ().

Творчество 
Фридрик начал заниматься музыкой в 1976 году. Спустя год он поступил на курс игры на гитаре в частную музыкальную школу композитора Сигюрсвейдна Д. Кристинссона (), где впоследствии некоторое время работал преподавателем. В 1982 он стал первым выпускником нового музыкального курса в Фьёльбрёйтаскоулинн () в Брейдхольте. После этого Фридрик вместе с гитаристом Бьёдном Тороддсеном основал кружок игры на гитаре в Рёйдагерди, а также работал в магазине музыкальных инструментов «Rín».

В 1977 году, вместе с Эйтоуром Гюннарссоном () и Йоуханном Аусмюндссоном (), основал исландский музыкальный коллектив «Mezzoforte» исполняющий музыку в стиле фанки-фьюжн. Их самым большим хитом был сингл «Garden Party», из их четвертого альбома «Surprise Surprise», который в 1983 году попал в топ-20 британских хитов.

Фридрик участвовал в создании саундтреков к таким мюзиклам, как «Иисус Христос — суперзвезда» и «Лихорадка субботнего вечера», а также к таким фильмам, как «Эвита» и «Геркулес».

Дискография

Примечания

Ссылки 
 

Композиторы Исландии